Lilburn kan syfta på följande platser:

 Lilburn, Georgia, ort i USA
 Lilburn, Northumberland, ort i England, Storbritannien